Frauenzeitung steht für:
 Deutsche Frauen Zeitung
 Frauen-Zeitung, deutsche Wochenzeitung für Frauen (1849–1852)
 Frauenzeitung für Hauswesen, weibliche Arbeiten und Moden (1852–1865)
 Katholische Frauenzeitung
 Österreichs Frauenzeitung 

Siehe auch
 Frauenblatt
 Frauenzeitschrift